Ел Бернал има више значења:

 Ел Бернал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бернал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бернал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Бернал, Ел Гринго (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику